Quatorze-Septembre ou XIV-Septembre ou 14-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

14 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés au travers de ces odonymes sont :

En France : 
 Le  : Création de la Foire de Beaucroissant, en Isère.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Combats décisifs pour la libération de Dombasle-sur-Meurthe en Meurthe-et-Moselle.
 Libération d'Aillevans et de Breurey-lès-Faverney en Haute-Saône.
 Libération de Châtenois et de Mirecourt, dans les Vosges.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 14 de Septiembre » ou « Catorce de Septiembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme